Пётр Коле́сник:
 Колесник, Пётр Иванович (1915—1969) — Герой Советского Союза.
 Колесник, Пётр Иосифович (1905—1987) — украинский и советский писатель, литературовед.